Skleren bedeutet:
die Lederhäute des Auges, siehe Sclera
Hartteile bei verschiedenen Tiergruppen, siehe Sklerit